Canard (luchtvaart), een type vliegtuig
 Canard (journalistiek), een journalistieke misser
 Le Canard enchaîné,  een Frans satirisch weekblad
 Johannes Canard, een bisschop
 Canard-Duchêne, een champagnehuis uit Ludes